Trattenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinde und Ortschaft in Österreich:
 Trattenbach, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Trattenbach (Gemeinde Ternberg), Ortschaft von Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Gewässer in Österreich; das von den Bächen durchflossene Tal wird entsprechend meist Trattenbachtal genannt:

 Trattenbach (Altausseer Traun), rechter Zufluss vom Sandling der Altausseer Traun (zur Traun) in Puchen, Gemeinde Altaussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Trattenbach (Doblbach), rechter Zufluss des Doblbachs bei Dobl, Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Trattenbach (Enns), linker Zufluss aus dem Reichraminger Hintergebirge zur Enns bei Trattenbach, Markt Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Trattenbach (Fieberbrunner Ache), linker Zufluss vom Stuckkogel der Fieberbrunner Ache nach Gruberau, Markt Fieberbrunn, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Trattenbach (Glauningbach), linker Zufluss vom Droschenberg des Glauningbachs (zum Mühlgang, zum Klingbach, zum Drauchenbach, zur Mur) bei Diepersdorf, Stadt Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Trattenbach (Jochberger Ache), linker Oberlauf vom Roßgruberkogel der Jochberger Ache bis Jochbergwald, Gemeinde Jochberg, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Trattenbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach bei Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Trattenbach (Kurzer-Grund-Ache), rechter Zufluss von der Schneegrubenschart zur Kurzer-Grund-Ache (zur Kelchsauer Ache) im Gebiet der Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Trattenbach (Otterbach), Oberlauf vom Feistritzsattel des Otterbachs (zur Feistritz, zur Pitten) bei Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Trattenbach (Salzach) – zwei Zuflüsse der Salzach im Bezirk Zell am See, Salzburg; flussabwärts:
 Trattenbach (Salzach, bei Wald), linker Zufluss in Wald im Pinzgau
 Trattenbach (Salzach, bei Taxenbach), linker Zufluss aus den Dientner Bergen zwischen Taxenbach und dem zugehörigen Hundsdorf

Siehe auch: 
 Tratenbach
 Tratten
 Trattenbachalm
 Trattnach